Ein Haus der Sowjets (, „Haus der Räte“ oder „Rätehaus“) gibt es unter anderem

 in Kaliningrad, siehe Haus der Sowjets (Kaliningrad)
 in St. Petersburg, siehe Haus der Sowjets (Sankt Petersburg)
 früher in Moskau, siehe Weißes Haus (Moskau)

Das Sangiin (, „Rätehaus“ oder „-kammer“) ist das Oberhaus des japanischen Parlaments seit 1947.